Cuninidae är en familj av nässeldjur. Cuninidae ingår i ordningen Narcomedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cuninidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Cuninidae